Världsmästerskapen i starbåt 2006 arrangerades 27 september-8 oktober 2006 i San Francisco, Kalifornien, USA.

Världsmästerskapen arrangeras i samarbete mellan Internationella Starbåtsförbundet och St. Francis Yacht Club.

Resultat

Externa länkar 
Officiell webbplats 
Resultat på Starclass.org 

2006
2006 i USA
Sportåret 2006
Sportevenemang i Kalifornien